Johann Matthias von Ascheberg ist der Name folgender Personen:
 Johann Matthias von Ascheberg (1675–1732), Amtsdroste in Werne und Wirklicher Landrat

Siehe auch:
 Johann von Ascheberg